Lite steht für:

 light, Kennzeichnung von Lebens- und Genussmitteln, siehe Light-Produkt
 Lite (Band), japanische Band
 Lite, andere Bezeichnung für einen halbfreien Bauern, siehe Lasse (Stand)

 
LITE steht als Abkürzung für:
 Low Impact To Environment, Zertifikat für Leder, siehe LITE-Leder

Siehe auch:
 Lyte
 Light

Abkürzung